Вудмер () — территориальная единица округа Нассау, Лонг-Айленд, штата Нью-Йорк, США.  Население в 2000 году составило 16 447. В районе существует влиятельная еврейская община, в одной из семей которой родился известный политик Харви Милк.

Внешние ссылки 
 Вудмер: Крупнейшие сообщества в пяти городах
 Молодой Израиль Вудмера 

Населённые пункты округа Нассо (Нью-Йорк)
Статистически обособленные местности штата Нью-Йорк